Talış – centro abitato del distretto di Ağsu, in Azerbaigian
 Talış – centro abitato del distretto di Hacıqabul, in Azerbaigian
 Talış – centro abitato del distretto di İsmayıllı, in Azerbaigian
 Talış – centro abitato del distretto di Quba, in Azerbaigian
 Talış – centro abitato del distretto di Şəmkir, in Azerbaigian
 Talış – centro abitato del distretto di Tərtər, in Azerbaigian